Áed Sláine – re d'Irlanda
 Slaine – rapper e attore statunitense
 Slaine – videogioco del 1987
 Sláine – fumetto britannico